miejscowości w USA
 Chandler – miasto w stanie Arizona, w hrabstwie Maricopa
 Chandler – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Warrick
 Chandler – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Murray
 Chandler – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Lincoln
 Chandler – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Henderson
 gminy w USA
 Chandler (ang. Chandler Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Charlevoix
 Chandler (ang. Chandler Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Huron
 Chandler (ang. Chandler Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Adams
 miejscowości w Australii
 Chandler (Queensland) – miejscowość na przedmieściach Brisbane
 Chandler (Australia Południowa)
 Chandler (Australia Zachodnia)
 Chandler Highway – miejscowość na przedmieściach Melbourne
 Chandler River (Nowa Południowa Walia)
 inne
 Chandler – program komputerowy, rodzaj zarządcy informacji osobistej
 Tyson Chandler – amerykański koszykarz
 Murray Chandler – nowozelandzki szachista
 Raymond Chandler – amerykański pisarz
 Chandler Bing – postać fikcyjna, jeden z bohaterów serialu Przyjaciele